Cet article fait référence à divers styles gastronomiques de la cuisine marocaine.

Classement alphabétique

A 
 Aɣrum
 Amlu

B 
 Baghrir

 Blighattes ou babouches au sésame

 Bouchiar

 Bissara
 Briouate

C 
 Chaâria
 Chakchouka
 Chebakia
 Corne de gazelle
 Couscous

D

E

F 
 Feqqas

G 
 Gâteau Richbond
 Ghribia

H 
 Harcha
 Harira

J 
 Jben

K 
 Kâab mfendine

L 
 Leben

M 
 Maâkouda
 Méchoui
 Mhamsa
 Mhancha
 Mrouzia
 Msemmen

N 
 Njimates
 Nougatine

O

P 
 Pastilla
 Pastilla au lait
 Pastilla de Rabat
 Poulet à la marocaine

Q

R 
 Rfissa
 Rziza

S 
 Seffa
 Sellou
 Sfenj

T 

 Tafarnut
 Tagoulla
 Taguella
 Tahrict
 Tajine
 Taklilt
 Taktouka
 Tanjia
 Tfaya
 Thé à la menthe
 Tiɣrfin

V

W

Y

Z 
 Zaalouk
 Zellige

Notes et références

Bibliographie 
 Fatéma Hal, Le Grand Livre de la cuisine marocaine, Hachette pratique, 2005, 542 p. . 
 Patricia Massó, Couleurs et saveurs du Maroc, vol. 3 : Cuisine marocaine, Paris, YB éd., 2007, 28 p.
 
 Mohamed Oubahli, « Le banquet d’Ibn ‘Ali Masfiwi, lexique, notes et commentaires. Approche historique et anthropologique », Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, N°59 : Manger au Maghreb - Partie II. pp. 114-145.

Articles connexes 
 Cuisine marocaine
 Pâtisserie marocaine

Maroc
Cuisine
+
Liste en rapport avec l'alimentation